Cărpiniș (< Kerpenyes, Gyertyános) se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Transilvania
 Cărpiniș (Kerpenyes, Keppelsbach, Käppelsbach), Gârbova, Alba
 Cărpiniș (Cărpeniș; Abrudkerpenyes), Roșia Montană, Alba
 Casa memorială Cloșca de la Cărpiniș
 Biserica Sf. Treime din Cărpiniș
 Cărpiniș (Kerpenyes), Brașov
 Cărpiniș (Gyertyános), Hunedoara
 Cărpiniș (Kővárgyertyános (Kővár-Gyertyános)), Maramureș
 Biserica de lemn din Cărpiniș, Maramureș
 Cărpiniș (Gyertyámos, Gertianosch, Gertjanosch), reședința comunei cu același nume, Timiș
 Calea ferată Cărpiniș–Ionel, o magistrală secundară de cale ferată (magistrala CFR 927)

 Oltenia
 Cărpiniș, Gorj

 Muntenia
 Biserica de lemn din Anghelești-Cărpiniș, Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni, Vâlcea

 Nume de familie
 Alexandru Sterca-Șuluțiu de Cărpiniș (1794, Abrud  1867)

Altele 
 Cărpeniș, sat în județul Argeș
 Cărpenișu, sat în județul Giurgiu

Vezi și 
 Carpen (dezambiguizare)
 Carpați (dezambiguizare)

 Râul Carpenul (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară